|-
| 139301 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139302 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139303 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139304 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139305 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139306 - || || 22 de maig de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 139307 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139308 - || || 22 de maig de 2001 || Wise || Wise
|-
| 139309 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139310 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139311 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139312 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139313 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139314 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139315 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139316 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139317 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139318 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139319 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139320 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139321 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139322 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139323 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139324 - || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139325 - || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139326 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139327 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139328 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139329 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139330 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139331 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139332 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139333 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139334 - || || 20 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139335 - || || 17 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139336 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139337 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139338 - || || 20 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139339 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139340 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139341 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139342 - || || 27 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139343 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139344 - || || 22 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139345 - || || 30 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139346 - || || 23 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139347 - || || 24 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139348 - || || 25 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139349 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139350 - || || 31 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139351 - || || 14 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139352 - || || 15 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139353 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139354 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139355 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139356 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139357 - || || 12 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139358 - || || 13 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139359 - || || 16 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139360 - || || 16 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139361 - || || 16 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139362 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139363 - || || 20 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139364 - || || 24 de juny de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 139365 - || || 19 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139366 - || || 20 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139367 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139368 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139369 - || || 24 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139370 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139371 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139372 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139373 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139374 - || || 29 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139375 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139376 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139377 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139378 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139379 - || || 30 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139380 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139381 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139382 - || || 19 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139383 - || || 20 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139384 - || || 20 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139385 - || || 27 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139386 - || || 10 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139387 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139388 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139389 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139390 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139391 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139392 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139393 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139394 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139395 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139396 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139397 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139398 - || || 10 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139399 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139400 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-|}

9